Albert MacQuarrie – attore statunitense
 Frank MacQuarrie – attore statunitense
 George MacQuarrie – attore statunitense
 Murdock MacQuarrie – attore, regista e sceneggiatore statunitense